Башка — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Башка — село в Хорватії на острові Крк.
 Башка — село в окрузі Фридек-Містек Моравсько-Сілезького краю Чехії.
 Башка-Вода — село в Сплітсько-Далматинській жупанії Хорватії.

 Ерік Башка — словацький професійний велогонщик.